Neommatissus är ett släkte av insekter. Neommatissus ingår i familjen Dictyopharidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Halvvingar
Neommatissus